Stanislas est un nom propre d'origine slave qui peut désigner :

Prénom et patronyme 
Stanislas est un prénom masculin polonais, dont la forme polonaise est Stanisław.

Stanislas est aussi un nom de famille.

Variantes 
 Ce prénom a pour variantes Stanislaw et Stanyslas, pour diminutifs Stan, Stane et Stann et pour formes féminines Stanislava et Stanislawa.

Saints chrétiens 
Voir

Personnalités portant ce prénom

 Stanislas II de Pologne, roi de Pologne
 Stanislas Barthélémy alias Stanislas, auteur de bandes dessinées et illustrateur
 Stanisław Egbert Koźmian, premier traducteur en polonais des œuvres de Shakespeare
 Stanislas Lem, auteur de science fiction polonais
 Stanislas Leszczyński, roi de Pologne puis Duc de Lorraine et de Bar au 
 Louis Stanislas Xavier de Bourbon, roi de France sous le nom de Louis XVIII
 Stanislas Wawrinka, joueur de tennis suisse
 Stanislas, de son vrai nom Stanislas Renoult, chanteur français (1972-…)
 Stanislas Dehaene, neuroscientifique et psychologue (1965-...)
 Stanislav Petrov officier de la Voyska PVO, la force de défense anti-aérienne de l'Armée soviétique qui a sauvé le monde d'une potentielle guerre nucléaire.

Personnalités portant ce patronyme
 Isabelle Stanislas (1970-), architecte française,

Toponymie
 la place Stanislas, à Nancy

Établissements scolaires

Belgique

 L'Institut Saint Stanislas (Bruxelles)
 Le Collège Saint-Stanislas (Mons) des pères jésuites
 Collège Saint Stanislas à Poperinge.

France 
Plusieurs établissements scolaires :
 Institut Stanislas à Nice
 Institut Stanislas à Cannes

Québec 
 collège Stanislas à Montréal 
 collège Stanislas à Québec

Autres emplois
 Le TEE Stanislas était un train Trans-Europ-Express reliant les gares de Paris-Est et de Strasbourg et ayant circulé du  au .

Notes et références 

Prénom masculin
Homonymie de prénom